HS Kanaris (1835), een Grieks patrouillevaartuig
 HS Kanaris (1880), een Grieks opleidingsschip
 HS Kanaris (1942), een Grieks jager van de Huntklasse
 HS Kanaris (1972), een Griekse jager van de Gearingklasse
 Hr.Ms. Jan van Brakel (1983), een Grieks fregat van de Kortenaerklasse (ex Hr. Ms. Jan van Brakel)

Zie ook
 Kanaris (doorverwijspagina)